Курченко () — татарское село в Наримановском районе Астраханской области России, административный центр Линейнинского сельского совета. Село расположено на берегу ильменя Крибаус в 49 км к западу от Астрахани.

Население —  человек ()

Основано как село Курочкино в 1787 году.

История 

Основано в 1787-1789 годах татарами-переселенцами из села Малые Чапурники вблизи Царицына как деревня Курчокина (Курочкино-Дарминская). Названа о фамилии купца Курочкина, получившего эти земли  в 1722 году от Петра 1. Жители села занимались животноводством, рыболовством, бахчеводством. В 1859 году в деревни Курочкино-Дарминской имелось 11 дворов, проживало 56 душ мужского и 43 женского пола.

В 1922 году был образован Курченский сельский Совет. В процессе деятельности менялось административно-территориальное деление и подчиненность. Село входит в состав Наримановского района Астраханской области с 1963 года.

В 1928 году в селе было организовано первое коллективное хозяйство. В 1930 году был организован колхоз «Урняк». В 1932 году в селе открылась школа.

После войны в Курченко действовало растениеводческое отделение совхоза «Кучергановский», а затем и самостоятельное хозяйство – товарищество «Курченское»

Физико-географическая характеристика 

Село расположено на юге Наримановского района, в пределах западной ильменно-бугровой равнины, являющейся частью Прикаспийской низменности, между ильменем Крибаус (Сырт-Тюбе) и безымянным ериком, соединяющим ильмени Крибаус и Шушай. Рельеф местности равнинный, слабо-волнистый.

Расстояние до столицы Астраханской области города Астрахани (центра города) составляет 49 км, до районного центра города Нариманов - 81 км. К селу имеется подъезд от федеральной автодороги Астрахань - Элиста  (0,9 км).

Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера тип климата - семиаридный (индекс BSk). Почвенный покров комплексный: на буграх Бэра распространены бурые полупустынные почвы, в межбугровых понижениях ильменно-болотные и ильменно-луговые почвы.

Часовой пояс

Население 

Население по переписи 2010 года составляет 423 человек. 96% населения составляют татары. Так же проживают русские и казахи.. Согласно результатам переписи 2002 года татары составляли 90 % населения села

Социальная инфраструктура 
В селе имеется почтовое отделение. Среднее образование жители села получают в филиале средней общеобразовательной школы № 6. Медицинское обслуживание обеспечивает фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Наримановского района (Астраханская область)